Wolf Rock kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wolf Rock, Queensland, klippa,

Storbritannien 

 Wolf Rock (Cornwall), klippa, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar